Булатов — тюркське та російське чоловіче прізвище.

Відомі особи 
 Булатов Дмитро Сергійович ( 1978) — український політик, громадський діяч, один з лідерів Автомайдану.
 Булатов Ісмаїл Булатович (1902—1975) — радянський військовик, генерал-майор (1943).
 Булатов Рустем Баянович ( 1980) — російський вокаліст та автор пісень рок-гурту «Lumen».
 Булатов Олег Геннадійович (1962—2015) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Булатов Олександр Михайлович (1793—1826) — декабрист, полковник, командир 12 єгерського полку.
 Булатов Олексій Михайлович ( 1978) — російський хокеїст, нападник.

Російські прізвища
Татарські прізвища